Kehlen steht für:

 eine uralte, bis in die Gegenwart geltende Technik der Schmiede bzw. Kunstschmiede zum linienförmigen Verzieren der zu bearbeiteten Werkstücke
 Kehlen (Luxemburg), Gemeinde in Luxemburg
 Kehlen (Dornbirn), ein Ortsteil von Dornbirn in Vorarlberg, Österreich
 Kehlen (Meckenbeuren), ein Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren in Baden-Württemberg
 Kehlen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 Kal (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kehlen (Schwäbische Alb), Berg (1001 m) auf der Schwäbischen Alb
 Kehlen (Fischerei), das Entfernen der Hechteingeweide durch den Schlund

Siehe auch:
 Kehle
 Kelen